Borat (Betonung auf rat) steht für:
 Salz oder Ester der Borsäure, siehe Borate

Borat (Betonung auf Bo) steht für:
 eine Kunstfigur des britischen Komikers Sacha Baron Cohen (* 1971), siehe Sacha Baron Cohen #Borat
 Borat – Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen, US-amerikanischer Spielfilm von 2006
 Borat Anschluss Moviefilm, US-amerikanischer Spielfilm von 2020

Siehe auch:
 Borut